Николай А́ристов:
 Аристов, Николай Александрович (1847—1910) — русский историк-востоковед и этнограф.
 Аристов, Николай Матвеевич (? — ?) — петербургский архитектор эпохи модерн.
 Аристов, Николай Яковлевич (1834—1882) — русский историк и публицист, профессор.